Jacques le Mineur ou, plus rarement, Jacques le Petit peut référer à :
Jacques le Juste selon la tradition chrétienne occidentale qui assimile ce dernier à Jacques d'Alphée ;
Jacques d'Alphée selon la tradition chrétienne orientale qui le distingue sans ambiguïté de Jacques le Juste.

Références